Tambaú — município do estado de São Paulo
 Tambaú (João Pessoa) — bairro de João Pessoa
 Tambaú (praia) — praia localizada no município de João Pessoa
 Tambaú Hotel — localizado em João Pessoa

Desambiguação
Desambiguações de topônimos